-{Sinker Media}- () је српска издавачка кућа специјализована за гласовну и звучну продукцију, локализацију и синхронизације за анимирани и играни садржај. Основао ју је 2018. године Никола Немешевић.

Сарадња

ТВ канали 
 -{Cartoon Network}-
 Nickelodeon

Стриминг услуге 
 -{HBO Go}-
 -{HBO Max}-
 -{Hopster}-

Синхронизације

Референце 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда